«Турандот» — п'єса Карло Гоцці в жанрі комедія дель арте (1762).
 «Турандот» — опера Ферруччо Бузоні (1917).
 «Турандот» — опера Джакомо Пуччіні (1926).
 530 Турандот — астероїд.
 «Турандот»  — радянський художній фільм 1990 року.